Афо́нсу (;  — ) — португальський інфант, спадкоємець португальського престолу. Представник Авіської династії. Народився у Сантарені, Португалія. Первісток португальського короля Жуана І й англійської принцеси Філіппи Ланкастерської. Взяв участь у родинній подорожі до провінції Міню (1400), де батько мусив освятити Олівейрівську церкву Діви Марії та провести наступнорічні кортеси. Захворів перебуваючи у Бразі. Помер у цьому місті, у віці 10 років. Похований у Бразькому соборі.

Імена 

 Афо́нсу Авіський ( — за назвою династії.
 Афо́нсу Португа́льський () — як інфант.
 Альфонс ( — у латинській документації.

Біографія 
Афонсу народився 30 липня 1390 року в Сантарені, Португалія. Він був першим сином і другою дитиною португальського короля Жуана I та королеви, англійської принцеси Філіппи. Хлопчика назвали на честь короля Афонсу I, засновника Португальського королівства. Країна гучно святкувала його народження.

3 жовтня 1390 року Афонсу охрестили в Сантарені, у Алкасовській церкві святої Марії. Помічниками інфанта були призначені Нуну Перейра, конетабль Португалії, і Лопу де Соза, магістр Ордену Христа.

Афонсу проголосили спадкоємцем португальського престолу, але 22 грудня 1400 року він передчасно помер у 10-річному віці. Його поховали у Бразькому соборі. Згодом тіло інфанта перенесли у позолочений бронзовий саркофаг, який надіслала його молодша сестра, бургундська герцогиня Ізабела.

Внаслідок смерті Афонсу наступним спадкоємцем престолу став його молодий брат Дуарте, майбутній король Португалії.

Сім'я 

 Батько: 
 Матір: 
 Рідні брати і сестри:
  
  
  
  
  
  
  
 Зведені брати і сестри:

Родовід

Примітки

Джерела 
 монографії
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.
 AAVV, O túmulo do infante D. Afonso de Portugal na Sé de Braga, Lisboa, IMC, 2010.
 Oliveira, Ana Maria Rodrigues. Rainhas medievais de Portugal. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2010.

словники
 Afonso

Посилання 

 

Португальські інфанти
Авіська династія
Поховані у Бразькому соборі